Нонн Панополитанский (V век) — древнегреческий эпический поэт. 
 Нонн, Вольфганг (1935—1959) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1956 года.
 Нонн, Хельмут (род. 1933) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1956 года.

См. также 
 Нон